Waw steht für:
 Waw, Buchstabe des phönizischen Alphabets, siehe Phönizisches Alphabet #Waw
 Waw (Hebräisch), sechster Buchstabe des hebräischen Alphabets
 Wāw, 27. Buchstabe des arabischen Alphabets
 Wāw, Stadt im Südsudan, siehe Wau (Südsudan)

waw steht für:
 Waiwai (Sprache) (ISO-639-3-Code), von den Waiwai gesprochene karibische Sprache

WAW steht für:
 Call of Duty: World at War, Videospiel
 Chopin-Flughafen Warschau (IATA-Code)
 Weißer Arischer Widerstand, deutscher Ableger der neonazistischen Organisation White Aryan Resistance
 Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf
 write-after-write, Ausgabeabhängigkeit in der Informatik, siehe Datenabhängigkeit

Siehe auch:
 Vav

Abkürzung